Liste der Baudenkmale in Lüssow steht für:

 Liste der Baudenkmale in Lüssow (Mecklenburg), Gemeinde Lüssow, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Liste der Baudenkmale in Lüssow (bei Stralsund), Gemeinde Lüssow, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern